Bacu pode referir-se a:
 Bacu - capital e a maior cidade do Azerbaijão.

Peixes 
 Acanthodoras cataphractus
 Lithodoras dorsalis
 Megalodoras uranoscopus
 Platydoras costatus
 Pterodoras granulosus

Desambiguação